Svjetsko prvenstvo u reliju 1984.g. bila je 12. sezona Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Svjetskog prvenstva u reliju (engl. WRC). Sezona se je sastojala od 12 utrka istog rasporeda kao i prethodne godine.
Njemačka momčad Audi Sport dala je prva dva vozača na svijetu, prošlosezonskog prvaka finca Hannu Mikkola, i novu zvijezdu Stig Blomqvist, a iz momčadi Martini Racing došao je i svjetski prvak Walter Röhrl. Momčad Martini zadržala je Markku Alén kao prvog vozača.

Blomqvist i Mikkola dominirali su sezonom sa svojim Audi Quattro A2. Blomqvist je pobijedio na pet utrka.  Audi je vrlo rano poveo sa šest pobjeda u prvih osam urtka, od toga su na dva prva relija imali sva tri mjesta na podiju. Mikkola je na kraju završio drugi unatoč ukupno osam mjesta na podiju tijekom čitave sezone. Alén je uspio osvojiti na kraju sezone treće mjesto, sa samo jednom pobjedom u svojoj Lancia Rally 037.  Ari Vatanen vratio se na svjetsku reli scenu u Peugeot 205 T16, pobijedivši na tri od zadnja četiri relija što mu je bilo dovoljno za četvrto mjesto u ukupnom poretku. Važnije je to što je njegov Peugot pokazao da može pobijediti 
Audi u sljedećim sezonama.  

Kao i prošlih sezona, dok su se svih 12 utrka brojile za prvaka među vozačima, samo su se 10 utrka brojile u natjecanju proizvođača (Reli Švedska i Reli Bjeokosna Obala brojili su se samo za Svjetsko prvenstvo za vozače).

Utrke

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače 

 1984